Никола́й Ива́нович Кривцо́в:
 Кривцов, Николай Иванович (1791—1843) — тульский, воронежский и нижегородский губернатор.
 Кривцов, Николай Иванович (1945—2011) — советский и российский учёный-апиолог, специалист в области селекции, генетики и разведения пчёл.